François Viète  – matematico e politico francese
 31823 Viète  – asteroide